

Wydarzenia 

 babiloński najazd na Egipt